Зибіна Галина Іванівна (* 1931) — радянська легкоатлетка, чемпіонка Олімпіади-1952.
 Зибін Іван Федорович (1925—1997) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Зибін Семен Петрович (1894—1941) — радянський воєначальник, комбриг, командир 37-го стрілецького корпусу.
 Зибін Юхим Сергійович (1894—1946) — генерал-майор СРСР.